«Когалымавиа» (использовала бренд METROJET, до 2012 года — KOLAVIA) — бывшая российская авиакомпания, осуществлявшая чартерные перевозки. Штаб-квартира авиакомпании находилась в Москве. Базировалась в московском аэропорту «Домодедово». Генеральным директором до 23 октября 2017 года являлся Сергей Мордвинцев. Юридическое название — ООО «Авиакомпания Когалымавиа» 16 марта 2016 года Росавиация запретила внутренние и международные рейсы авиакомпании. Прекратила свою деятельность как авиакомпания в 2017 году.

История 

Авиакомпания «Когалымавиа» была основана 17 мая 1993 года. В качестве основных сфер развития авиакомпании, наравне с регулярными, были выбраны чартерные авиаперевозки, а также вертолётные работы для обеспечения потребностей нефтегазодобывающей отрасли.

«Когалымавиа» выполняла рейсы из Когалыма, Сургута и Нижневартовска в Москву (аэропорт Домодедово), а также в Анапу, Баку, Волгоград, Киев, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и другие аэропорты. Несколько самолётов «Когалымавиа» вместе с экипажами сдавались в аренду авиакомпании и выполняли полёты в Иране. Авиакомпания эксплуатировала самолёты Ту-134 и Ту-154, Challenger, а также несколько типов вертолётов.

С декабря 2005 года «Когалымавиа» подписала код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Пулково» на эксплуатацию маршрута Сургут — Санкт-Петербург. В 2006 году «Когалымавиа» выполняла рейсы из Сургута и Тюмени в Москву и Сочи совместно с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» на принадлежащих последней самолётах Boeing 757.

В 2009 году «Когалымавиа» осуществляла совместную эксплуатацию рейса Сургут — Москва — Сургут по код-шеринговому соглашению с авиакомпанией «S7». Рейсы выполнялись под кодами S7 и 7K на самолёте Аirbus A319, принадлежащем авиакомпании «S7».

С мая 2006 года начала работу программа поощрения часто летающих пассажиров «Премиум». Её участники получали на бонусный счёт баллы в размере 10 процентов от стоимости приобретаемых билетов в рублях и могли расходовать их на полную или частичную оплату следующих билетов.

26 сентября 2011 года авиакомпания «Когалымавиа» выполнила свой последний регулярный рейс из Анапы в Сургут. Однако авиакомпания остаётся на рынке чартерных авиаперевозок, которые выполняются на приобретённых для этих целей самолётах производства Airbus и Bombardier.

1 мая 2012 года авиакомпания произвела ребрендинг и получила новое название — METROJET.

C лета 2012 года до 17 августа 2014 года часть бортов авиакомпании выполняла рейсы под брендом немецкого туристического концерна TUI.

В декабре 2015 года из-за закрытия авиасообщения с Египтом и Турцией компания прекратила полёты.

Флот 

По состоянию на 7 декабря 2015 года флот Когалымавиа состоял из пяти самолётов, на март 2016 года имела 1 самолёт:

История флота 
До конца 2011 года авиакомпанией эксплуатировались Ту-154М, Ту-154Б2 и Ту-134 различных модификаций. В сентябре авиакомпания начала обновление своего воздушного парка, было приобретено два самолёта Airbus A320. 26 сентября 2011 года эксплуатация самолётов советского производства в компании была полностью прекращена.

До 2013 года эксплуатировались 2 самолёта CRJ-200 в бизнес-версии.

Деятельность

Маршрутная сеть 
 Регулярные рейсы 
: Габала
  Симферополь

 Маршруты зимы 2013—2014 
Из аэропорта Домодедово (Москва):
: Зальцбург
: Хургада, Шарм-эш-Шейх
: Анталья
: Барселона
: Верона, Римини
: Пардубице

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург):
: Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Казань:
: Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Нижний Новгород:
: Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Пермь:
: Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Курумоч (Самара):
: Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург):
: Хургада, Шарм-эш-Шейх
: Барселона
: Пардубице

Из аэропорта Уфа:
: Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Челябинск:
: Шарм-эш-Шейх

 Маршруты лета 2014 
Из аэропорта Домодедово (Москва):
: Бургас, Варна
: Ираклион, Корфу
: Хургада, Шарм-эш-Шейх
: Барселона, Ивиса, Пальма-де-Мальорка
: Римини
: Анталья, Бодрум, Даламан
: 
: Пула
: Тиват
: Пардубице

Из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург):
: Анталья

Из аэропорта Белгород:
: Хургада, Шарм-эш-Шейх

Из аэропорта Уфа:

: Хургада

Показатели деятельности 
Количество перевезённых пассажиров:
 в 2012 году — 733 691
 в 2013 году — 1 187 785

Партнеры 
Интерлайн-партнёры:
 Hahn Air
 ГТК «Россия»

Достижения 
 1998 год — По итогам национальной премии «Крылья России» победитель в номинации «Самая эффективная авиакомпания года»
 1999 год — Лауреат в номинации «Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях (группа 2)».
 2003 год — авиакомпания занимает лидирующее положение среди авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «ЮТэйр» по такому показателю, как количество перевезённых пассажиров на одного работающего сотрудника.
 2005 год — По итогам года входит в двадцатку ведущих авиакомпаний России по объёму перевезённых пассажиров.

Банкротство 
15 марта 2016 года Инспекция ФНС России № 9 по г. Москве подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании авиакомпании «Когалымавиа» банкротом. 16 марта 2016 года Росавиация окончательно запретила авиакомпании «Когалымавиа» выполнение рейсов. Все билеты и оборот авиакомпании были переданы к S7 Airlines. 17 марта того же года был устроен последний рейс авиакомпании из Москвы в Когалым с 20 пассажирами. С марта 2018 года самолёты авиакомпании были списаны. В сентябре 2016 года на сертификат эксплуатанта «Когалымавиа» были введены 50-процентные ограничения, главным образом, блокирующие международные полёты, а с 1 января 2020 года сертификат эксплуатанта был аннулирован «Росавиацией»

Происшествия

Авария Ту-154 в Уфе 
20 апреля 2007 года самолёт Ту-154Б-2 (RA-85522), завершая рейс Сургут — Уфа выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы расстояние около 400 метров. Самолёт получил незначительные повреждения и вскоре был восстановлен, но повредил элементы наземной инфраструктуры аэропорта.

Авария Ту-154 в Мешхеде 

24 января 2010 года в аэропорту Мешхед самолёт Ту-154М «Когалымавиа» (на момент аварии находился под управлением ) произвёл грубую посадку с подломом стоек шасси и отрывом хвостового оперения. Посадка осуществлялась при погоде ниже минимума, первоначально из-за плохих метеоусловий экипаж планировал уйти на запасной аэродром Исфахан, однако в связи с сильным недомоганием одного из пассажиров было принято решение о посадке в Мешхеде. Погибших нет, 46 человек получили ранения.

Аварийная посадка в Домодедово 
27 апреля 2010 года в аэропорту Домодедово аварийно сел самолёт Аirbus A320 компании «Когалымавиа», совершавший рейс из Москвы в Хургаду.

Катастрофа Ту-154 в Сургуте 

1 января 2011 года самолёт Ту-154Б-2 (RA‑85588), выполняя рейс Сургут — Москва (аэропорт «Домодедово»), сгорел в аэропорту Сургута. После запуска двигателей на перроне в хвосте самолёта произошло возгорание, что привело к возгоранию всего фюзеляжа и взрыву одного из топливных баков. Несмотря на своевременно проведённую эвакуацию, три человека погибли, около 40 получили травмы различной степени тяжести. Самолёт сгорел в течение 10 минут.

Катастрофа A321 над Синайским полуостровом 

31 октября 2015 года потерпел крушение самолёт Airbus A321 (EI-ETJ), выполнявший рейс 7K9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, на борту которого находились 224 человека (217 пассажиров, в том числе 25 детей, и 7 членов экипажа). Крушение произошло над Синайским полуостровом в 100 км южнее города Аль-Ариш. Все 224 человека погибли. Катастрофа является крупнейшей в истории российской авиации. Причиной, по данным ФСБ РФ, стал теракт с применением заложенной на борту самолёта бомбы.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Metrojet
Компании Москвы
METROJET